Junker (du moyen haut-allemand Juncherre, « jeune seigneur ») est un terme employé en Allemagne pour désigner :
 Junker (Jkr.) ou Junkfrau (Jkfr). Titre, à l'origine, pour les membres d'une haute noblesse n'ayant pas été adoubés, puis, plus généralement, aux fils de nobles et aux jeunes nobles sans autre titre ;
 Hofjunker, Kammerjunker et Jagdjunker. À la cour, un jeune employé peut-être noble ;
 Fahnenjunker. Un aspirant dans le vocabulaire militaire du  ;
 Dans la première moitié du , terme employé de manière polémique pour désigner les membres du parti de noblesse ;
 Junker. Depuis le milieu du , les grands propriétaires prussiens, nobles ou non (assimilable, dans un sens dévalorisant, à « hobereau ») ;
 Les élèves d'académies nobles, les Junkerschule ;
 Sous le Troisième Reich, candidat à une fonction de chef dans la SS, dans une école de cadets SS (SS-Junkerschule) ;
 En général, l'usage d'un célibataire (Junggeselle) ;
 Junker Jörg (« chevalier Georges »), nom sous lequel se cachait Martin Luther pendant son séjour au château de Wartbourg.

Plusieurs de ces usages se retrouvent dans le mot russe junker (Юнкер),  passé dans la langue russe à l'époque impériale. Un équivalent, Jonkheer (jonkvrouw dans sa forme féminine), est également en usage aux Pays-Bas et en Belgique, pour désigner, comme une particule mais avant le prénom, les personnes appartenant à la noblesse mais n'ayant aucun titre.

Patronyme 

 Carl Ludwig Junker (1748-1797), auteur et compositeur de musique et d'art, théoricien et pédagogue allemand ;
 Georges-Adam Junker (1720-1805), littérateur, professeur d'allemand et traducteur allemand ;
 Hermann Junker (1877-1962), égyptologue allemand ;
 Helene Junker (1905-1997), athlète allemande spécialiste du sprint ;
 Karin Junker (née en 1940), femme politique allemande ;
 Sophie Junker, soprano franco-belge ;
 Mads Junker (né en 1981), footballeur danois ;
 Wilhelm Junker (1840-1892), explorateur russe.

Voir aussi
Junkers, entreprise aéronautique fondée par l'inventeur rhénan Hugo Junkers.

Patronyme allemand
Patronyme alsacien
Patronyme lorrain